55-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 55-я параллель северной широты
 55-я параллель южной широты
  — канадский фильм 1982 года

См. также 
 55-й меридиан восточной долготы
 55-й меридиан западной долготы